PET poate fi:

 PET -  - plastic folosit pe scară largă pentru ambalaje, cu denumirea științifiă Polyethylenterephthala
 Pet Shop Boys
 The Sims Pet Stories
 Gheorghe Peț